Ming ou MING est un nom et un acronyme qui peuvent faire référence à :

Informatique 
 Ming, bibliothèque logicielle permettant de créer des fichiers au format Adobe Flash SWF.
 Ming, coquillage (Arctica islandica), dont l'âge serait de , ce qui en fait l'animal le plus âgé jamais découvert.

Personnalités 
 Ming, dynastie d'empereurs chinois (1368-1644) et par extension :
 Ming, type de porcelaine datant de cette dynastie.
 Ieoh Ming Pei (1917-2019), architecte chino-américain.
Yan Pei-Ming (1960-), peintre français ;
 Miss Ming ou Candy Ming (1990-), personnalité française du monde du spectacle.